Драј Крик има више значења:
 Драј Крик (Аљаска)
 Драј Крик (Оклахома)